Lucius Julius Caesar est un sénateur romain du

Biographie 
Fils de Numerius Julius Caesar, il est l'arrière-petit-fils de Lucius Iulius Libo, consul en 267 av. J.-C.

Lucius est le père de Sextus Julius Caesar, tribun militaire en 208 , et est l'ancêtre de Jules César et, par adoptions, de la dynastie des Julio-Claudiens.

Jules César, son descendant, le fera descendre d'Iule, fils d'Énée.

Notes et références 

Personnalité politique de la Rome antique du IIIe siècle av. J.-C.
Lucius